Lo Grau, municipi aragonès de la comarca del Somontano de Barbastre
 Lo Grau dau Rèi, municipi francès, de la regió de Llenguadoc-Rosselló
 Lo Grau és una muntanya de la comarca del Baix Camp
 Lo Grau, és una collada entre Herba-savina i Segan, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà,
 Lo Grau, és una collada del poble de Serradell, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà.